

Geografia 
 Francia
 Suippe – fiume nei dipartimenti della Marna e dell'Aisne
 Boult-sur-Suippe – comune nella regione del Grand Est
 Cantone di Argonne Suippe et Vesle – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Châlons-en-Champagne e dell'Arrondissement di Sainte-Menehould
 Condé-sur-Suippe – comune nella regione dell'Alta Francia
 Isles-sur-Suippe – comune nella regione del Grand Est
 Jonchery-sur-Suippe – comune nella regione del Grand Est
 Saint-Étienne-sur-Suippe – comune nella regione del Grand Est
 Somme-Suippe – comune nella regione del Grand Est